Tscherning är ett efternamn, som burits av bland andra:
 Anton Frederik Tscherning (1795–1874), dansk politiker och militär.
 Eilert Tscherning (1851–1919), dansk kirurg.
 Hans Christian Tscherning (1804–1886), dansk veterinär.
 Marius Tscherning (1854–1939), dansk oftalmolog.
 Tom Tscherning (1930–2017), svensk diplomat.